Nisís Mikró kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Mikró, ö, Thessalien, 
 Nisís Andidhragonéra, ö, Attika, 

Robotskapade Greklandförgreningar